Mesoscia är ett släkte av fjärilar. Mesoscia ingår i familjen Megalopygidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Mesoscia